Název  Tyršovo náměstí má více náměstí v různých městech, městysech a obcích České republiky: 

 Tyršovo náměstí (Byšice): je náměstí ve obci Byšice, okres Mělník, Středočeský kraj.
 Tyršovo náměstí (Červený Kostelec): je náměstí ve městě Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.
 Tyršovo náměstí (Doksy): je náměstí ve městě Doksy, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Tyršovo náměstí (Choceň): je náměstí ve městě Choceň, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
 Tyršovo náměstí (Chrudim): je náměstí ve městě Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tyršovo náměstí (Jilemnice): je náměstí ve městě Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.
 Tyršovo náměstí (Roztoky): je náměstí ve městě Roztoky, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Tyršovo náměstí (Sezemice): je náměstí ve městě Sezemice, Pardubický kraj. 
 Tyršovo náměstí (Vysoké Mýto): je náměstí ve městě Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

Související články 
 Tyršova
 Tyršovo nábřeží